Майкл Рабин:
 Рабин, Майкл (1936—1972) — американский скрипач.
 Рабин, Майкл Озер (род. 1931) — израильский математик, информатик.